Габбья́ни (), встречается написание Габбиа́ни — итальянская фамилия. Известные носители:

 Габбиани, Антон Доменико (1652—1726) — итальянский живописец.
 Габбьяни, Беппе (род. 1957) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.